Санто Доминго Томалтепек има више значења:

 Општина Санто Доминго Томалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Томалтепек (Санто Доминго Томалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику